Zwitsers curlingteam (mannen)
Zwitsers curlingteam (vrouwen)
Zwitsers curlingteam (gemengd)
Zwitsers curlingteam (gemengddubbel)